Komplement (lat. complementum = „Ergänzung“, „Vervollständigung[smittel]“) bezeichnet allgemein etwas, das eine Ergänzung zu etwas anderem ist. Es steht für:

 Komplementärgut, in den Wirtschaftswissenschaften ein bestimmtes Gut
 Komplementsystem, in der Medizin, Biochemie und Biologie für die Gesamtheit bestimmter Proteine
 Zweierkomplement, welches in der Informatik zur Zahlendarstellung benutzt wird
 Einerkomplement, es stellt die Invertierung der Bits in einer binären Zahl dar
 Komplement (Syntax), eine Position in der Satzstruktur
 Komplement, Bestandteile des Komplementsystems als Teil des Abwehrsystems in Organismen

In der Mathematik wird der Begriff häufig verwendet:

 Komplement (Verbandstheorie), die Verallgemeinerung der Komplemente in Mengenlehre, Logik und Schaltalgebra:
 Komplement (Mengenlehre), in der Mengenlehre das Ergebnis einer bestimmten Operation
 in der Logik und Schaltalgebra das Ergebnis einer bestimmten Operation in einer Booleschen Algebra
 Komplementgraph, in der Graphentheorie ein spezieller Graph zu einem vorgegebenen Graphen
 Komplementärraum, in der linearen Algebra ein Unterraum
 Schurkomplement, in der linearen Algebra eine Matrix, die sich aus den einzelnen Blöcken einer größeren Matrix berechnet
 Zehnerkomplement, um eine Subtraktion durch eine Addition zu ersetzen

Siehe auch:

 Komplementär
 Komplementärfarbe
 Komplementärwinkel
 Kompliment (Begriffsklärung)